A Fehér Ház lehet:

Épületek
Fehér Ház, az Amerikai Egyesült Államok elnökének lakhelye és munkahelye Washingtonban
Képviselői irodaház, Budapesten a Margit híd pesti hídfőjénél
 Fehér Ház, orosz kormányzati épület
 Fehér Ház, Kirgizisztán elnöki palotája.
 Fehér Ház, a manitobai Winnipeg Aréna fedett sportcsarnok beceneve Kanadában

Politika
Fehérház Bajtársi Egyesület ellenforradalmi csoport a magyar Tanácsköztársaság alatt és után